Het Wereldkampioenschap triatlon lange afstand 1996 vond plaats op 7 september 1996 in de Amerikaanse stad Muncie. De wedstrijd bestond uit 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,6 km hardlopen. Bij de mannen ging de overwinning naar de Australiër Greg Welch in 3:47.05 en bij de vrouwen schreef de Amerikaanse Karen Smyers de wedstrijd op haar naam in 4:11.00.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Triatlon in 1996
Wereldkampioenschap triatlon op de lange afstand
Triatlon
Sport in Indiana